Подго́рная — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Ногинского сельского поселения (до 2015 года — в составе Коробицынского сельского поселения).

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 42 км, до центра муниципального образования Георгиевской — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Пудково, Георгиевская, Узмица, Чижово.

Население 
По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
 Подгорная в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района